Svatoslav est un toponyme qui peut désigner :

Svatoslav, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Svatoslav, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie